Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno B.

Reference

Chorvatské seznamy
B